«Album Zeusa» — другий студійний альбом польського реппера/продюсера Zeus'a, випущений 21 листопада 2009 року через лейбл Embryo Nagrania. Всі треки спродюсовав сам Zeus.

Список композицій 
 «Spójrz Na Mnie» — 3:24
 «Wracam Tu, Bo Nagrałem Drugi Album» — 3:25
 «Lubisz Jeść» — 3:22
 «Mamy Tu Funk Dla Ciebie» — 3:13
 «Im Bliżej, Tym Dalej» — 3:39
 «Pycha» — 4:29
 «Mój Brat» — 3:59
 «Piosenka Dla Ofiar Mody» — 3:39
 «Witamy Was!» — 3:25
 «Tylko To Jest Prawdziwe (??)» — 3:18
 «Last Minute» — 4:10
 «Z Żoną» — 4:16
 «Gdy Pada Strzał» — 3:50
 «Zakochałem Się W Jill Scott» — 5:02